A final por equipes femininas da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi realizada na Arena Olímpica do Rio, no dia 9 de agosto.

Medalhistas

Qualificatória

Final 

 

Equipes masculinas